A Ozelame Transportes é uma empresa de ônibus brasileira com sede em Caxias do Sul, que opera linhas regionais entre as cidades da Serra Gaúcha.

História 
Tudo começou no ano de 1938, quando Albino Ozelame comprou uma pequena empresa de transporte chamada Lunardi; seu primeiro veículo foi um caminhão Ford ano 1937 adaptado para transportar passageiros e a primeira linha da empresa interligava as cidades de Guaporé e Bento Gonçalves.

Durante a Segunda Guerra Mundial, em meio às dificuldades devido ao escassez de combustível e às precárias condições das estradas locais, Albino vendeu a empresa para seu irmão mais velho, Fiorelo; entretanto, após ganhar um prêmio em uma loteria e adquirir um hotel em Bento Gonçalves, Albino voltou para a empresa, onde passou a trabalhar ao lado de seu irmão. Anos mais tarde, a companhia foi rebatizada de Ozelame, cujo nome se mantém até os dias atuais.

A empresa hoje 
Atualmente, a Ozelame atua no serviço de fretamento, transporte rodoviário regular e transporte metropolitano gerenciado pela Metroplan. As linhas rodoviárias que a empresa opera hoje são as seguintes:

 Caxias do Sul - Bento Gonçalves
 Caxias do Sul - Garibaldi
 Caxias do Sul - Carlos Barbosa
 Caxias do Sul - Farroupilha
 Caxias do Sul - Encantado
 Caxias do Sul - Nova Roma do Sul
 Caxias do Sul - Farroupilha (Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio)
 Bento Gonçalves - Universidade de Caxias do Sul
 Farroupilha - Universidade de Caxias do Sul

Ligações externas 
Site da empresa

Empresas de transporte por ônibus do Rio Grande do Sul
Empresas de Caxias do Sul